Nematopalaemon är ett släkte av kräftdjur. Nematopalaemon ingår i familjen Palaemonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Nematopalaemon